И́ндра Де́ви (, настоящее имя — Евгения Васильевна Петерсон (); , , Российская империя — , , Аргентина) — одна из первых женщин-йогов, получивших мировую известность, популяризатор йоги в разных странах мира.

Ранние годы 
Родилась в Риге в семье Василия Петерсона, банковского служащего шведского происхождения, и русской дворянки Александры Лабунской, известной в дореволюционной России актрисы оперетты, которая несмотря на своё происхождение, блистала на сцене. Александр Вертинский, который был частым гостем у актрисы Лабунской, называл её маленькую дочь «Девочка не как-нибудь, а не так как все». (стихотворение «Девочка с капризами») Во время Первой мировой войны семья из Риги переехала в Петербург. Там она окончила гимназию и, уже тогда мечтая стать актрисой, поступила в театральную студию Комиссаржевского. Бабушка, правда, была против такого решения, но Евгения не сдавалась, и вскоре ей уже стали давать главные роли. В 1915 году Евгения Лабунская-Петерсон переехала в Москву. Именно тогда ей и попалась на глаза первая книга о йоге. В 1920 году Евгения вместе с матерью эмигрировала из Латвии в Германию, где начала театральную карьеру, войдя в труппу Дягилевского Русского театра, с которой побывала во многих европейских столицах. Поворотным моментом в её жизни стало посещение лекций Джидду Кришнамурти в Голландии, пробудившее у неё интерес к индийской культуре и религии.

В Индии 

В 1927 году Евгения Петерсон посетила Индию, познакомившись с такими людьми, как Джавахарлал Неру, Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор. Окончательно переселившись туда, она сменила имя на Индра Деви и некоторое время снималась в болливудских фильмах. Параллельно она училась йоге в Бомбее и Майсуре; её учителем стал Тирумалай Кришнамачарья, основатель йогашалы в Джаганмоханском дворце в Майсуре. Переехав вместе с мужем-дипломатом в Китай, она открыла студию йоги в Шанхае в феврале 1939 года; энтузиастам йоги покровительствовала Сун Мэйлин, жена диктатора Чан Кайши. Там она прославилась и как исполнительница индийских храмовых танцев, которым обучалась в Бомбее. После окончания Второй мировой войны Индра вернулась в Индию, продолжив совершенствоваться в искусстве йоги и вскоре приобрела известность как первый человек Запада, который обучает йоге в Индии.

В США и Мексике 

В 1947 году, после смерти мужа, Индра Деви перебралась в Голливуд, где начала популяризировать йогу среди кинозвёзд. Среди её учеников — Рамон Новарро, Дженнифер Джонс, Грета Гарбо, Глория Свенсон. Лекции и книги Индры Деви пользовались большой популярностью и немало способствовали распространению йоги в США.

Есть сведения о том, что в 1960 году по приглашению индийского посла она приезжала в СССР и встречалась с крупнейшими советскими государственными деятелями: Косыгиным, Громыко, Микояном. В западной прессе её называли «женщиной, которая познакомила с йогой Кремль».

В 1961 году Индра Деви создала центр индуизма в мексиканском городе Текате, где занималась подготовкой учителей йоги.

В Аргентине 

В 1982 году она впервые посетила Аргентину, а в 1985 году решила остаться там, начав работу по распространению йоги, проводя лекции и семинары в различных городах Латинской Америки и Европы. В июне 1988 года она основала Фонд Индры Деви, который организует встречи инструкторов йоги и способствует распространению учения по всему миру.

В мае 1990 года Индра Деви снова приехала в СССР. Она посетила родную Ригу, Москву и другие города, а ведущий популярной во эпоху перестройки передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов взял у неё интервью. Позднее Индра Деви побывала в России ещё дважды: в 1992 году по приглашению Олимпийского комитета России и в 1994 году по приглашению аргентинского посла в России.

В 1999 году она отметила свой столетний юбилей, на котором присутствовало 3000 человек.

Прожив последние 17 лет своей жизни в Аргентине, Индра Деви скончалась в Буэнос-Айресе на 103-м году жизни.

Она владела двенадцатью языками, пять из которых: русский, немецкий, английский, испанский и французский оставались в её активном пользовании до самых последних дней её жизни.

Личная жизнь 
В 1930 году вышла замуж за атташе Яна Стракаты, их брак продлился до смерти Стракаты в 1946 году.

Примечания

Ссылки 
 Индра Деви покинула колесо сансары
 Умерла самая известная женщина-йог Индра Дэви

Русские эмигранты первой волны в Германии
Актрисы по алфавиту
Актрисы Индии
Религиозные деятели Аргентины
Религиозные деятели Мексики
Персоналии:Индуизм в России
Персоналии:Индуизм в США
Столетние долгожительницы Аргентины
Деятели индуизма
Йогины
Хатха-йога